Mantisa puede referirse a:

 La mantisa de un logaritmo decimal, que es la parte fraccionaria del logaritmo.
 Comúnmente y erróneamente llamado como "mantisa", el significando, o parte significativa de un número en coma flotante, es la cantidad de dígitos significativos que este tiene.